Andasibe (Kandreho), un comune rurale del Madagascar situato nel distretto di Kandreho (regione di Betsiboka)
 Andasibe (Moramanga), un comune rurale del Madagascar situato nel distretto di Moramanga (regione di Alaotra Mangoro)
 Andasibe (Vavatenina), un comune rurale del Madagascar situato nel distretto di Vavatenina (regione di Analanjirofo)
Parco nazionale di Andasibe-Mantadia, un'area naturale protetta situata nella parte orientale del Madagascar